Geografie
 Burin (schiereiland), een schiereiland van het Canadese eiland Newfoundland
 Burin (gemeente in Canada), een gemeente op dat schiereiland
 Burin (Westelijke Jordaanoever), een dorp op de Westelijke Jordaanoever

Overig
 Diego Pérez Burín, een Uruguayaans tennisspeler
 Tonde Burin, een Japanse animatieserie